Dezhu huofo bezeichnet:

 Dedrug Rinpoche
 Tagdrag Rinpoche